Лу́жицька абе́тка заснована на базовому латинському алфавіті, але містить діакритичні знаки — акут і гачек, що робить її схожою зі чеською, словацькою та польською абетками.

Поданий алфавіт використовується в лужицьких мовах, хоча декотрі букви використовуються тільки в одній із двох мов: (верхньолужицькій чи нижньолужицькій).

Алфавіт 

У більш ранній версії нижньолужицька абетка включала літери b́, ṕ, ḿ і ẃ для позначення палатізованих приголосних. Тепер замість них використовуються диграфи bj, mj, pj и wj

Диграфи

Джерела 
 Jana Šołćina, Edward Wornar: Obersorbisch im Selbststudium, Hornjoserbšćina za samostudij, Bautzen 2000, ISBN 3-7420-1779-9, Seiten 12–15 
 Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, Seiten 15–21 

Лужицькі мови
Латинські абетки
Західнослов'янські мови
Культура лужичан